Wahlkreis 19 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 19
 Landtagswahlkreis 19
 Reichstagswahlkreis 19